

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Zdbowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Tuczno
 Zdbowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Tuczno